OGFRL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 451 амінокислот, а молекулярна маса — 51 252.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Білкові рецептори